Quebracho – miasto w Urugwaju
 Quebrachos – departament w Argentynie, w prowincji Santiago del Estero
 Quebracho – argentyński film z 1974 w reżyserii Ricarda Wullichera
 Quebracho – lewicowy ruch społeczny w Argentynie

Zobacz też 
 kebraczo